Soho (o SoHo) puede referirse a:

Lugares
 Soho (Londres), área del Gran Londres, limitada en el norte por Oxford Street, por Regent Street en el oeste, por Leicester Square y Piccadilly Circus en el sur y por Charing Cross Road en el este;
 SoHo (Nueva York), barrio de Manhattan en Nueva York;
 Soho (Málaga), área de la ciudad de Málaga, incluida dentro del denominado Ensanche Heredia;
 Soho (Tierras Medias Occidentales), área del noroeste de la ciudad de Birmingham;
 Palermo Soho, barrio no oficial de Buenos Aires;
 Soho (Hong Kong), distrito de Hong Kong.

Además
 Small Office, Home Office (contracción: SOHO) o Microempresa, hace referencia a entornos domésticos o de pequeña empresa con instalaciones y equipos informáticos de escasa potencia;
 SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, observatorio solar espacial operado conjuntamente por ESA y NASA; o
 SoHo (revista) (acrónimo de «SÓlo para HOmbres»), una revista colombiana destinada para la población masculina.